Петр́івська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX— першій чверті XX століття:
 Петрівська волость — Міуського, потім Таганрізького округу Області Війська Донського;
 Петрівська волость — Катеринославського повіту Катеринославської губернії;
 Петрівська волость — Маріупольського повіту Катеринославської губернії;
 Петрівська волость — Гадяцького повіту Полтавської губернії;
 Петрівська волость — Костянтиноградського повіту Полтавської губернії;
 Петрівська волость — Петровського повіту Саратовської губернії;
 Петрівська волость — Мелітопольського повіту Таврійської губернії;
 Петрівська волость — Феодосійського повіту Таврійської губернії;
 Петрівська волость — Стерлітамацького повіту Уфимської губернії;
 Петрівська волость — Ізюмського повіту Харківської губернії;
 Петрівська волость — Ананьївського повіту Херсонської губернії;
 Петрівська волость — Одеського повіту Херсонської губернії;
 Петрівська волость — Олександрійського повіту Херсонської губернії;

Див.також:
 Петрівська волость Свистунова — Олександрівського повіту Катеринославської губернії;
 Петрівська волость Строганова — Олександрівського повіту Катеринославської губернії;
 Петрівська перша волость — Бахмутського повіту Катеринославської губернії;
 Петрівська друга волость — Бахмутського повіту Катеринославської губернії.